Hilary Curtis  (anciennement  Winters et Hamilton ) est un personnage de fiction du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour. Elle A été interprétée par Mishael Morgan du  au .

Son arrivée à Genoa City 

Cane embauche Hilary comme assistante en  chez Chancellor Industries. Elle se montre très attentive à la vie des jumeaux Ashby notamment quand elle est invitée à leur anniversaire le . 
En , nous apprenons sa véritable identité, Anne Turner. Elle est la fille de Rose Turner et le blogueur qui attaque Neil et la famille Winters depuis des mois. Elle insinue que Cane et elle dorment ensemble, ce qui agace Lily. Fin , nous apprenons que son complice est Mason Wilder, et crée des articles sur GCBuzz pour détruire les Winters, en particulier Neil. Elle essaye de faire rompre le mariage de Lily et Cane, mais Devon voit très vite sa supercherie et comprend que c'est elle la blogueuse de GCBuzz. En  (épisode diffusé en  sur TF1) elle embrasse Cane après une confession au Néon Écarlate. Quelques jours plus tard, elle drogue Cane dans sa suite au Club. Lily le retrouve à moitié nu dans la suite d'Hilary et le questionne sévèrement. Cane lui répond qu'il ne s'est rien passé. Mais il lui avoue que Mason est son partenaire. Avec l'aide de Devon et Neil, ils arrivent à contrer Hilary et Mason et à mettre fin à cette histoire. Après cette histoire, Neil ne tient pas à porter plainte contre Hilary mais il veut lui accorder une seconde chance car il pense qu'elle est une bonne personne. Elle rompt son accord avec Mason et pardonne également Neil.

Hilary, sa nouvelle vie à Genoa 

Hilary tient à prouver qu'elle a changé. Avec l'aide de Neil, elle demande à Jack un poste chez Jabot, qu'il accepte très vite. Hilary veut se racheter auprès de Cane et Lily, mais ne croient pas trop à son mea-culpa. Elle se met à travailler avec Jill et Kyle pour infiltrer l'entreprise Newman-Chancellor.

Son couple avec Neil 

En , le jour de la Saint-Valentin, elle embrasse sans le vouloir Jack, mais ils disent que cela ne se reproduira pas. Elle va voir Devon et le surprend avec sa nouvelle petite-amie, Esmeralda, en train de faire l'amour dans un sauna. En , elle accompagne Neil a Los Angeles pour une réunion avec les Forrester et réalise son rêve en faisant une apparition sur le jeu télévisé The Price Is Right (Le Juste Prix en VF). Neil et Hilary se rapprochent de plus en plus et ont même une liaison secrète. Fin , Devon, se sentant attiré par Hilary, veut lui déclarer sa flamme. Mais au même moment, il la surprend en train de faire l'amour avec Neil, sans savoir que c'est lui. Il expose ça devant tout le monde. Ce qui met en doute la famille Winters, disant que Neil a rapidement tourné la page avec Leslie. Il propose très rapidement à Hilary d'emménager avec lui et la demande même en mariage, elle hésite au début mais finit par accepter.

Son mariage avec Neil et ses sentiments pour Devon 

Le  (épisode diffusé le  sur TF1) Hilary et Neil se marient dans le parc Chancellor. Devon vient leur offrir un cadeau de mariage. La veille du mariage, Devon a avoué ses sentiments pour Hilary et l'a embrassé. Malgré ça, Hilary décide de rester avec Neil. Mais elle ressent des sentiments pour Devon. Mi-, elle cherche ses vêtements dans la buanderie, elle croise Devon qui lui pose un ultimatum : soit elle quitte la ville avec Devon et quitte Neil ou elle reste avec Neil et brise le cœur de Devon. Elle ne sait pas quoi choisir mais elle se laisse tenter par Devon et ils sont sur le point de faire l'amour dans la buanderie mais Cane les surprend et Hilary se rend compte de l'erreur qu'elle commet. Elle apprend à mieux connaître Devon. Il ne supporte pas d'être séparé d'Hilary et lui donne rendez-vous dans un bar. Ils s'avouent leur amour et sont prêts à le dire à Neil, mais au même moment, il va voir le courant électrique car sa maison s'allume et s'éteint à plusieurs reprises, il se fait électrocuter et devient aveugle par la suite. En apprenant son accident et en particulier sa cécité, elle décide de rester avec Neil, laissant Devon dans la déprime. Mais ils ont du mal à se débarrasser l'un de l'autre. Mais elle résiste à ses sentiments pour Devon et veut rester avec Neil. Lors de la cérémonie commémorative à la mémoire de Katherine, Devon et Hilary ont partagé une danse à la demande de Neil. Mais plus tard, Hilary lui a demandé de s'éloigner d'elle car elle ne veut pas briser son mariage avec Neil. Le 10 et  (épisodes diffusés le 17 et  sur TF1) Malcolm, le petit frère de Neil, vient leur rendre visite et aide Neil a ne pas être désespéré de sa cécité. Hilary rencontre Devon a l'Athletic Club, ils s'avouent leurs sentiments, Hilary l'embrasse mais le frappe ensuite, voulant résister à ses sentiments pour Devon, mais la tentation est plus fort qu'eux et ils font l'amour. Ensuite elle reçoit un appel de Neil, il lui annonce qu'il veut divorcer, à cause de sa cécité, mais Hilary refuse de le quitter et reste avec lui. Quelques semaines plus tard, elle va à New-York, Devon la rejoint. Ils font à nouveau l'amour. Ensuite, Cane et Neil les rejoignent, Cane les surprend au lit mais pas Neil. Il tient à le dévoiler à Neil et Lily mais Devon veut que Cane garde le secret de sa relation avec Hilary. Il accepte à contrecœur. Après leur retour de New York, Devon dévoile à sa famille qu'il est en couple mais ne dévoile pas l'identité de la personne, seul Cane est au courant. Mais en allant dans la suite de Devon faire l'amour, ils sont surpris par Colin, qui leur fait du chantage pendant plusieurs mois. En décembre, Devon dévoile avec l'aide d'Hilary sa "nouvelle copine" Gwen. Mais cette dernière commence à développer des sentiments pour Devon, ce qui agace Hilary. Un jour elle brise accidentellement son verre car elle les surprend en train de flirter. À l'approche de Noël, Devon offre à Hilary une bague, lui montrant ses sentiments. Le soir du Nouvel An, Devon avoue à Hilary qu'il l'aime en message. Neil arrive à voir la lueur du téléphone d'Hilary mais n'arrive pas à voir le texto. Peu après le Nouvel An, Hilary passe des vacances sur l'île de Saint-Martin, Devon la rejoint mais Lily aussi. Colin continue à leur faire du chantage et demande à Devon 1 million de dollars. Au même moment, Cane apprend que son père est au courant de la liaison entre Devon et Hilary. Il veut le dire à Lily mais ne le fait pas. Le  (épisode diffusé le  sur TF1), Neil recouvre la vue et surprend Hilary et Devon en train de faire l'amour, il fait semblant de garder sa cécité mais seule Nikki sait qu'il a recouvré la vue. Le soir de la Saint-Valentin, Neil, Lily, Cane, Jill, Colin, Devon et Hilary vont à Chicago pour une réunion d'affaires et Neil a pris une bouteille d'alcool et a regardé l'étiquette, les autres ont constaté qu'il a recouvré la vue. Il annonce qu'il a en effet recouvré la vue et annonce aussi qu'il a surpris Devon et Hilary au lit en train de faire l'amour. Lily s'attaque à Devon mais Neil dévoile que Cane savait que Devon avait une liaison avec Hilary mais a gardé le silence et que Colin le savait également mais leur faisait du chantage. Jill a réalisé d'où venait l'argent de Colin. Neil montre une manette en argent. Il dévoile qu'il y a leurs vies mais au moment de la montrer, le crash se prépare. Finalement, l'avion se crashe en pleine forêt. Lily a disparu, Cane blessé, part la chercher, Neil, Jill, Colin et Devon sont également blessés et Hilary est inconsciente. Ils ont réussi à allumer un feu pendant que Neil et Devon essayaient de ranimer Hilary. Jill et Colin ont trouvé la manette et l'ouvrent, il y a des photos de famille. Neil demande à toutes les brûler sauf celle de lui et Lily. Cane retrouve finalement Lily, il la prend dans ses bras mais refuse de lui pardonner sa trahison. Hilary est réanimé grâce à Devon. Voyant Devon et Hilary assez proches, Neil réalise que son mariage avec Hilary est fini. Il va chercher les secours et finit par se perdre en forêt. Mais les secours le retrouvent lui et ses proches. Ils sont ramenés à Genoa City.

La supercherie d'Hilary 

Après leur retour à Genoa, Neil en veut toujours à Hilary de l'avoir trahi, elle lui avoue que son mariage avec Neil était une pure vengeance et qu'elle n’a jamais aimé Neil et Devon. Elle avoue à Devon qu'elle ne l'a jamais aimé. Devon refuse de la croire mais elle ne veut plus le voir. Plus tard, on retrouve Hilary en train de pleurer car elle repense au jour où Devon lui a offert une bague, Hilary a menti sur ce qu'elle a dit à Devon et ressent des vrais sentiments pour lui (épisodes diffusés début  sur TF1)

La nouvelle vie d'Hilary à Genoa 

Peu après le crash du jet Chancellor et avoir été hospitalisé et avoir dit à Neil et Devon sa supercherie, Hilary apprend en entendant une conversation entre Neil et Devon disant qu'il a tué un bébé. Hilary demande quel bébé, Neil lui avoue qu'il a tué le bébé de Paul et Christine. Hilary veut proposer son aide mais Devon lui dit de quitter la ville. Elle s'en va, frustrée mais ne le montre pas. Quelques jours plus tard, elle dit à Devon qu'elle est au courant que Neil a tué le bébé de Christine et les conséquences que ça aura sur lui. Malgré sa vengeance contre Neil, elle ressent le besoin de l'aider. Mais Devon lui dit que personne ne veut de son aide et qu'il ne veut plus la voir. Cane confronte Hilary et constate qu'elle est toujours amoureuse de Devon. Hilary lui dit qu'elle ne l'a jamais aimé. Lily les surprend et dit à Cane qu'il se fait encore avoir par Hilary. Hilary part et Cane et Lily se réconcilient. Hilary va ensuite dans un bar et avoue a un homme qu'elle a détruit la relation d'un père et de son fils et le seul homme qu'elle a sincèrement aimé ne veut plus la voir. Hilary vient à l'Athletic Club. Lily et Hilary se disputent. Puis elle leur explique qu'elle veut sauver Neil. Elle part ensuite voir Neil au poste de police et se cache à côté du bureau de Paul. Après que Neil est sorti du poste, Hilary intervient et lui propose son aide mais il refuse et lui dit qu'il l'a vu se cacher derrière la porte. Hilary part ensuite au Néon Écarlate et voit Winston, l'avocat de Neil, engagé par Christine et Paul pour détruire Neil. Hilary le bouscule, puis lui payé un café. La scène se reproduit quelques jours plus tard mais nous voyons Hilary et Winston discuter cette fois-ci. Puis Devon apparaît et demande à Hilary à quoi elle joue, elle pense que Devon est jaloux après avoir été rejeté par Hilary mais Devon lui dit qu'il pense que Winston s'attire dans de gros ennuis en se rapprochant d'Hilary. Après le départ de Devon, Hilary appelle Winston et se donne rendez-vous. Hilary couche avec Winston Mobley, ce dernier ignore qu'Anne Turner est Hilary Winters.

Le procès de Neil et le retour du couple Hilary/Devon 
Le  (épisode diffusé à partir du  sur TF1) débute le procès de Neil. Plusieurs personnes comme Lily, Cane, Devon, Victor, Nikki viennent le soutenir pour son procès. Phyllis retenu par FauxJack ne vient pas. Hilary, toujours amoureuse de Devon, lui dit qu'elle témoignera pour Neil. Mais Devon lui demande de ne pas évoquer leur relation. Nikki témoigne pour Neil. Neil témoigne et avoue que ce soir là, il était ivre et qu'il n'avait rien vu mais Christine veut la peine maximale. La juge appelle juste après le témoignage de Neil, Hilary. Winston est choqué de voir que la femme avec qui il commençait à entretenir une relation n'est autre qu'Hilary. Elle est sur le point de témoigner quand Winston Mobley demande une suspension d'audience. Elle sort de la salle. Winston demande ensuite à Hilary par téléphone qu'elles sont ses raisons. Elle explique qu'elle est déterminée à sauver Neil et que Winston doit se faire récuser. Elle le fait chanter ensuite pour qu'il laisse les charges contre Neil. Winston accepte à contrecœur, sachant les conséquences pour son travail. Il demande au juge et à Leslie une négociation. Le juge accepte et libère Neil en le chargeant de travaux forcés pendant 2 ans. Devon regarde Hilary et comprend qu'elle a un lien avec la libération de Neil. Il va la voir et lui dit que Winston s'est fait avoir tout comme Neil et Devon et lui dit par la suite qu'il ne veut plus la voir. Hilary avoue que sa relation avec Winston n'était pas comme celle avec Devon et qu'elle a aimé Devon et qu'elle l'aime encore. Devon est abasourdi.

Le triangle amoureux Neil/Devon/Hilary 

Devon et Hilary se rapprochent et ont des relations sexuelles à plusieurs reprises. Neil ne s'en rend pas compte. Début août, lorsque Hilary embrasse Neil, elle croit que c'est Devon. Le , Hilary choisit Devon et compte le dire à Neil qui vient de se faire électrocuter. Plus tard, lorsque Neil recouvre la vue la première chose qu'il voit est Devon et Hilary faisant l’amour, il est anéanti.

Le mensonge découvert 

Cane et Colin connaissaient la vérité sur Devon et Hilary, et ont gardé le secret trop longtemps, jusqu'à ce que Neil retrouve la vue et les dénonce à tout le monde dans l'avion. Lily, ne sachant pas que Cane lui a caché la vérité à propos de Hilary et Devon, se fâche contre Cane pour ne pas lui en avoir parlé, et Jill confronte Colin au même sujet. Hilary essaie de convaincre Neil qu'elle l’aime, mais Neil est brisé et commence à boire.

Quelques minutes plus tard, l'avion se crashe, et Hilary perd connaissance. Elle  revient à elle quand Devon et Neil se disputent. Devon lui avoue ses sentiments et promet de l'emmener à l'hôpital, c'est alors que Neil s'en va avec la carte pour retrouver leur chemin. Quand les secours arrivent, elle est conduite aux urgences, c'est là que Neil la réconforte et elle admet son mépris pour lui, et dit qu'elle n'a jamais aimé Neil ou Devon, elle ne faisait que les utiliser pour accomplir sa mission de détruire la famille, et venger sa mère pour ce que Neil lui a fait. Devon entend tout et est sous le choc. Après toutes les révélations d'Hilary, Neil s'en va furieux et abattu peu après que son fils les a rejoints. Devon tente de convaincre Hilary qu'elle est quelqu'un de bien et qu'elle l'aime toujours tout comme lui l'aime. Mais aveuglée par sa haine et sa vengeance, Hilary réaffirme qu'elle n'éprouve rien pour lui et qu'elle s'est seulement servie de lui. Et que maintenant que sa vengeance est accomplie, elle peut savourer sa victoire. Triste et semblant avoir perdu espoir, Devon s'en va. Mais on revoit Hilary dans sa chambre d'hôpital en train de pleurer, regrettant tout ce qu'elle a dit à Devon et signifiant qu'elle a de vrais sentiments pour lui. 

Elle réapparaît complètement rétablie s'apprêtant à partir avec ses affaires quand elle tombe sur Devon et Neil ivre mort. Elle apprend de Devon que Neil a provoqué un accident tuant la fille à naître de Christine, ne voulant pas que Nikki le conduise aux alcooliques anonymes mais chez lui. Quand Hilary demande à Devon ce qu'ils vont faire quand Neil ira en prison pour la perte du bébé de Christine, Devon lui répond qu'il n'y a plus rien entre eux et que cette histoire ne la concerne pas, même si elle est toujours mariée à Neil. Devon lui donne de l'argent pour qu'elle soit à l'abri du besoin et lui dit de s'en aller, ne voulant apparemment plus jamais la revoir. Semblant résignée, Hilary prend ses affaires et s'en va.

Hilary réapparaît au restaurant et rappelle à Devon que tout comme lui, elle connaît la vérité sur l'accident que Neil a provoqué et qui a causé la mort du bébé de Christine. Elle dit à Devon qu'elle voulait sa vengeance mais elle ne pensait pas que cela causerait des dommages collatéraux. Après une brève discussion, Devon la rassurant en lui disant qu'elle ne sera pas inquiétée et qu'il ne veut plus la voir, il s'en va. Elle le suit et tombe sur Cane. Il tente de la convaincre qu'elle est toujours amoureuse de Devon et qu'au lieu de se faire détester, elle devrait le reconquérir. Mais toujours aveuglée par sa colère, Hilary lui répond qu'elle ne l'aime pas, c'est à ce moment que Lily intervient, ayant espionné leur conversation. Après une brève dispute, Hilary s'en va puis Cane et Lily commenceront à se réconcilier. Hilary arrive ensuite dans un bar et avoue à un habitué qui devient son confident que sa haine et sa colère ont détruit deux hommes formidables et que le seul homme qu'elle ait jamais aimé, Devon, qui était prêt à tout pour la rendre heureuse, ne veut plus la voir. Elle repart peu après.

Hilary revient au restaurant et tombe sur Lily et Devon. Quand Lily la voit une dispute éclate, elle leur dit qu'ils sont dans le même camp et qu'elle veut les aider car Neil a tué la fille à naître de Christine mais ils se doutent qu'elle fait ça pour ne pas perdre l'argent du divorce. Peu après, Hilary part au poste de police, elle se cache derrière la porte et entend toute la conversation de Neil avec Paul et Christine. Quand Neil s'en va, elle le retient lui disant qu'il a besoin de son aide mais Neil lui confie qu'il l'a vu se cacher derrière la porte et entendre toute la conversation. Il lui répond qu'il veut prendre la peine maximale pour ne rien lui laisser, qu'elle soit sans argent puis part. Craignant de perdre le peut qu'il lui reste, après avoir perdu Devon; apparemment pour toujours, Hilary se rend au bar de Genoa et tombe sur le Procureur Winters Moblay, chargé par Christine de veiller à ce que Neil prenne la peine maximale et lui offre un café.

Hilary retourne au bar de Genoa et retombe sur Winters, et lui offre un autre café, ce dernier pensant que ça devient une habitude. Elle se présente à lui comme Anna Turner et commence à le draguer. Après son départ, Devon arrive (essayant de cacher sa jalousie), accuse Hilary de se jeter sur le premier inconnu pour le mettre dans son lit et le laisser tomber, puis il s'en va furieux. Peu après son départ, Hilary reçoit un appel de Winston, qui se languit déjà d'elle, puis elle est d'accord quand il lui propose un dîner.

Ils finissent par coucher ensemble puis le jour du procès de Neil, Moblay se rend compte qu'Hilary l'a bien manipulé et lui dit au téléphone qu'il veut se  mais cette dernière lui répond qu'il n'a pas intérêt ou elle fera en sorte que ses ambitions soient réduites à néant en révélant qu'il a couché avec elle. Neil est finalement condamné à 2 mois de travaux d’intérêts généraux et se rendre chez les alcooliques anonymes mais s'il fait un seul faux pas il aura une peine de prison.

Peu après, Devon approche Hilary et devine que c'est elle qui a fait en sorte que Moblay n'envoie pas Neil en prison, puis lui dit qu'elle a finalement obtenu ce qu'elle voulait en couchant avec lui. Devon s'apprête à partir mais ne supportant plus de vivre dans le mensonge ainsi qu'avec sa haine et sa colère, Hilary le rattrape et lui dit que ce qui s'est passé avec Moblay n'était rien comparé à eux et lui dit qu'elle l'aime réellement.

Réconciliation entre Hilary et Devon 
Hilary aperçoit Devon au bar et va lui parler. Elle veut connaître sa réponse depuis qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait sincèrement. Mais Devon lui répond qu'il aurait préférer entendre ça après le crash de l'avion, il lui en veut aussi d'avoir coucher avec le procureur pour sauver Neil de la prison. Elle lui dit qu'elle a eu une chance de se racheter et qu'elle l'a saisi, Hilary ajoute qu'elle ne veut plus de l'argent, du pouvoir ou de la vengeance et que Devon est la meilleure chose qui lui soit arrivée et qu'elle veut continuer de le voir. Mais après avoir senti qu'il ne voulait plus d'elle, elle s'en va. Mais Hilary réapparaît peu après devant la porte de la chambre d'hôtel de Devon. Il lui demande ce qu'elle veut et elle lui répond qu'elle ne veut pas qu'ils se quittent en mauvais terme et que s'ils ne peuvent plus être ensemble, elle aimerait qu'ils restent amis.

Hilary est revue dans la chambre de Devon où elle essaie de le convaincre qu'elle l'aime sincèrement et qu'elle mentait quand elle affirmait le contraire. Mais alors qu'elle allait partir, Devon lui répond que lorsqu'il a fait tomber une alter sur son pied, il a réalisé qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il l'aimait (peu avant que Neil ne se marie avec Hilary), puis ils s'embrassent. Alors qu'ils sont sur le point de faire l'amour, Hilary lui dit que ça va trop vite et qu'elle ne veut pas tout gâcher comme la dernière fois et Devon lui répond qu'ils vont faire ça doucement et dans les règles. Peu après, ils tombent sur Neil qui était en conversation avec Gwen. Hilary prend peur et retourne dans la chambre de Devon. Ce dernier rassure son père pour qu'il ne se fasse pas de fausses idées (ne voulant pas lui dire que lui et Hilary se sont remis ensemble). Convaincu, Neil s'en va peu après Gwen.

Hilary et Devon se sont revus au bar de Genoa après qu'Hilary a battu Devon au tennis mais il lui avoue qu’il l’a laissé gagné pour qu'elle oublie la tristesse due à la mort de sa mère. Elle répond qu'elle était venue pour se venger mais que finalement elle était tombée amoureuse. Devon est ravi mais quand il veut l'embrasser, Hilary lui dit qu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait d'y aller doucement mais il lui répond qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Hilary lui rappelle qu'il commence à recoller les morceaux avec sa famille et qu'il leur a déclaré qu'ils étaient amis, mais Devon lui rappelle qu'ils continuent à se voir en cachette et qu'il ne veut plus de mensonges. Il lui propose d'aller déjeuner au club, Hilary refuse dans un premier temps de peur de tomber sur Lily, Cane ou encore Neil mais Devon finit par la convaincre. Hilary se rend au bureau de Victor pour lui remettre un dossier et tombe sur Neil et Nikki, Neil lui dit qu'il lui remettra et quand il demande s'il y a autre chose, elle répond non et s'en va. Hilary est revue dans la chambre de Devon, s'excusant de lui avoir fait faux bond. Elle lui explique qu'elle avait l'intention de venir, mais qu'après sa rencontre avec Neil elle est convaincue qu'il ne supportera pas de savoir qu'ils sont toujours ensemble, et qu'elle préfère qu'ils soient juste des amis. Quand Devon lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut, elle veut partir mais il la retient en disant qu'il refuse qu'ils ne soient que des amis puis ils s'embrassent. Hilary et Devon sont ensuite vus faisant l'amour.

Hilary et Devon sont revus faisant l'amour, puis ils parlent de ce qu'ils vont dire à Neil. Hilary conseille qu'ils restent cacher mais Devon réussit à la convaincre que ce serait mieux qu'ils disent la vérité maintenant pour éviter que l'histoire se répète, même si Neil est furieux de l'entendre. On les revoit peu après que Neil a frappé William Abbott. Ils s'interposent puis lorsque William et Ashley demandent à Hilary si Jack aurait pu signer le contrat de fusion entre Newman Entreprises et Jabot, elle dit qu'elle n'a jamais vu ce contrat. Mais Neil réplique que Jack a très bien pu signer ce contrat sans qu'elle le voie (même si c'est un mensonge), et Hilary admet que c'est une possibilité. Peu après, Neil discute avec Devon et Hilary, s'étonnant de les avoir vus 2 fois de suite ensemble et leur demande la vérité. Devon accepte et lui révèle que lui et Hilary sont à nouveau ensemble, il lui demande de l'accepter et de leur pardonner. Devon ajoute que c'est grâce à Hilary que Neil a évité la prison après l'accident de Christine qui lui a coûté sa fille à naître. Après une discussion houleuse et avoir dit merci froidement à Hilary, Neil dit qu'au lieu de leur donner sa bénédiction, il leur souhaite beaucoup de tristesse et de malheur parce que c'est tout ce qu'ils méritent puis il s'en va les laissant abattus. On revoit Hilary et Devon dans leur chambre, elle se demande s'ils ont bien fait de dire la vérité, Devon lui assure que oui. Elle ajoute que s'il décide que c'est fini entre eux, elle comprendrait. Mais Devon la rassure disant qu'il ne veut pas qu'ils se séparent, que Neil doit accepter leur relation et que de leur côté ils doivent continuer à aller de l'avant. Puis ils se serrent dans les bras l'un de l'autre.

Préparation du mariage 
Hilary et Devon sont vus arrivant au restaurant, lors de la fête célébrant la fusion entre Newman Entreprises et Jabot formant ainsi Newman Abbott, mais Lily les aperçoit et part les agresser. Après que Lily a insulté Hilary, les deux femmes sont sur le point de se sauter à la gorge mais Devon et Phyllis interviennent pour les séparer et éviter la bagarre. Plus tard, Neil arrive avec Gwen (étant maintenant en couple avec elle). Hilary et Devon essaient de calmer le jeu, mais Gwen et Lily sont toujours furieuses contre eux, non seulement pour avoir fait souffrir Neil mais elles aussi. Neil intervient pour essayer de calmer le jeu à son tour, mais après une énième dispute avec les filles, Hilary et Devon pensent que ce serait mieux s'ils s'en allaient et ils partent.

Plus tard, Hilary et Devon sont vus faisant l'amour et se préparant pour la Fête Nationale du . Ils croisent Cane et Lily, accompagnés de Charlie et Matilda. Quand ces derniers demandent à leur oncle s'il vient voir le feu d'artifice avec eux, Lily pense que c'est une bonne idée et les invite lui et Hilary. Ils regardent tous ensemble le feu d'artifice, et Lily en profite pour dire à Devon et Hilary qu'elle ne peut oublier le mal qu'ils ont fait mais qu'elle accepte de leur pardonner, (probablement aussi à cause de son erreur d'avoir couché une fois avec Joe White). Devon et Hilary sont heureux de même que Cane qui est fier de son épouse.

Hilary et Devon croisent Lily peu après et tentent de la consoler après avoir appris qu'elle a couché avec Joe Clark et que Cane refuse de lui pardonner. S'attendant à de la moquerie ou des reproches, Lily est surprise que Devon et Hilary la réconfortent et lui conseillent de garder espoir. Elle les remercie de leur soutien. Plus tard, Lily les recroise à nouveau et ils empêchent Cane de s'en prendre à elle pendant un temps, Devon lui conseille même de suivre son exemple avec Hilary avant de commettre l'irréparable, puis ils s'en vont.

Hilary et Devon sont revus avec Lily complètement réconciliée avec eux et les aidant pour les préparatifs de leur mariage. Neil les surprend et les observe à l'écart, furieux. Nikki le voit et l'emmène discrètement avec elle pour éviter une bagarre, il lui confie qu'il veut se venger et gâcher leur bonheur mais Nikki espère que ce sont des paroles en l'air et le supplie d'y renoncer et de passer à autre chose. Hilary et Devon sont ensuite vus empêchant Cane de s'en prendre à nouveau à Lily.

Hilary et Devon réapparaissent pour discuter des derniers préparatifs de leur mariage puis elle "vire" Devon pour choisir sa robe avec Lauren. Quand Hilary repense à son histoire avec Neil, Lauren lui remontera le moral et lui dira qu'elle a droit au bonheur. Neil profite ensuite de l'absence de Lauren pour voir Hilary et lui dire qu'il passe à autre chose et qu'elle peut en faire autant, cette dernière est ravie. Malheureusement, entretemps Devon se fait piéger sans le savoir par Colin Atkinson, le père de Cane, qui le drogue et filme une vidéo de lui accompagnée d'une cow-girl, Savannah, avant de l'envoyer à Neil qui en la voyant décide reprendre ses projets de vengeance.

Après qu'Hilary ait choisi sa robe de mariée elle tombe sur Lily puis elles se réconfortent l'une et l'autre. De son côté, Colin fait croire à Devon qu'il a couché avec Savannah, et le convainc de ne rien dire à Hilary, mais lorsque Savannah demande son argent et que Colin la paie, elle affirme qu'il ne s'est rien passé mais il lui dit que c'est mieux de faire croire le contraire. Colin la remercie puis, satisfaite Savannah s'en va. On découvre plus tard que depuis le début c'est Neil qui a payé Colin pour tendre ce piège à Devon, révélant qu'il n'a jamais eu l'intention de renoncer à ses projets de vengeance, voulant détruire le couple d'Hilary et Devon car selon lui ils ne méritent que des malheurs et de la tristesse.

Quand une tempête provoque une panne générale dans tout Genoa City, Hilary se retrouve coincée dans un ascenseur avec Neil. Cane et Nikki essaient de les aider, cette dernière redoutant le pire connaissant la vengeance qui anime Neil. De leur côté, Neil et Hilary ont une discussion plutôt calme et étrangement Neil lui conseille que la méfiance mutuelle et le mensonge anéantiront leur mariage, au lieu de laisser éclater sa colère. Lorsque le courant revient, ils sont libres et pendant que Cane raccompagne Hilary, Nikki demande à Neil ce qui s'est passé, ce dernier lui répond qu'il s'est maîtrisé et qu'il n'a pas l'intention de se venger, mais Nikki reste sceptique. 

Hilary est revue avec Lily, repensant à ce que lui a dit Neil, et s'occupant des derniers préparatifs du mariage. Pendant ce temps, Neil est revu avec Nikki affirmant une fois de plus qu'il n'a pas l'intention de se venger mais elle reste sceptique. Peu après Devon, rongé par l'inquiétude finit par avouer à Lily qu'il a peut-être couché avec une cow-girl mais ne s'en souvient pas, Lily lui suggère que la cow-girl la sûrement droguer mais il n'a aucun moyen de le prouver. Lily finit par le convaincre de dire la vérité à Hilary et il accepte. Mais entretemps, Neil surprend une conversation entre Cane et Hilary, au sujet du stress de Devon, puis après le départ de ce dernier affirme qu'il peut lui en dire plus sur le "stress" de Devon. Peu après, Hilary surprend Neil regardant une vidéo sur son portable, elle le saisit et la regarde à son tour. Furieuse, Hilary s'en va et tombe sur Devon, elle lui parle de la vidéo, jette son anneau et clame que leur mariage est annulé, Neil est ravi. Quand Cane aperçoit Neil, il lui demande si tout va bien. Ce dernier sourit et répond simplement que maintenant tout va bien, savourant sa revanche.  

Mais on découvre que ce n'était qu'un rêve imaginé par Neil, car on revoit Devon et Hilary, heureux la veille de leur mariage à s'occuper des derniers préparatifs. Une fois de plus, Nikki supplie Neil de renoncer à sa vengeance et ce dernier affirme que ce ne sont que des rêves et rien de plus. Nikki ira trouver Hilary pour la mettre en garde au sujet de Neil. Plus tard Hilary approche Neil et lui demande ce qu'il mijote.  

Neil la rassure disant qu'il est passé à autre chose. Semblant rassurée, Hilary s'en va mais l'expression de Neil laisse penser que ce n'est pas fini. Le jour du mariage d'Hilary et Devon est enfin arrivé : Hilary remercie Lily que leurs sentiments l'une envers l'autre aient évolué positivement, puis Laureen l'aide à se préparer. Puis au moment où Hilary et Devon vont être unis à jamais, un homme apparaît... Neil.

Hilary et Devon mariés et la vengeance de Neil

Le mariage d'Hilary et Devon et sa disparition 

Hilary et Devon se marient le  au Parc Chancellor. Pendant le mariage, Neil intervient et contre toute attente vient leur féliciter, malgré sa rancœur. Hilary reçoit les félicitations de ses invités (Phyllis, Sharon, Lily, Cane...) et ouvre la voie à une réconciliation entre Lauren et Michael puis à une future entre Lily et Cane (qui finiront par se remettre ensemble après une discussion de cœur à cœur, pour le plus grand bonheur de leurs enfants). De son côté Devon entreprend des réconciliations avec Neil, disant qu'il avait fait un discours très émouvant (quand il leur souhaitait tout l'amour et le bonheur du monde), et qu'il espère qu'un jour ils reconstruiront la relation père fils qu'ils avaient autrefois. Neil lui répond qu'il l'espère et que malgré sa rancœur, Devon n'a jamais cessé d'être son fils et qu'il l'aime. Entretemps, Neil tombe sur Colin, surpris qu'il ait accordé sa bénédiction au lieu d'empêcher le mariage. Ce dernier lui ordonne d'effacer la vidéo de Devon avec la cow-girl et proclame que leur marché est annulé. Quand Colin répond qu'il comptait mettre cet argent sur son fonds de retraite, Neil lui demande comment sera son fonds de retraite quand Jill apprendra qu'il fait chanter le petit fils de Catherine, et à contrecœur Colin efface la vidéo devant Neil. Avant de partir il lui dira que s'il avait été à sa place, il n'aurait pas renoncé à sa vengeance, laissant Neil songeur.

Après le mariage, Devon et Hilary vont en lune de miel. Après avoir fait l'amour, ils discutent de leurs prochaines étapes. Ils font une balade en hélicoptère, puis ils doivent ensuite aller faire une randonnée mais Devon, ayant le mal des transports, dit à Hilary qu'il va la rejoindre plus tard. Elle refuse de le laisser dans un premier temps, mais Devon finit par la convaincre d'y aller et que quand elle reviendra ils auront un bain en amoureux puis un restaurant. Mais au moment de son rendez-vous avec le guide pour la randonnée, Hilary, choquée, tombe sur Neil.

Alors que Devon récupère et apprend qu'Hilary a disparu, il demande l'aide de la police. Pendant ce temps, Hilary se doutait que Neil préparait quelque chose comme ça, pour gâcher son mariage, comme Nikki l'avait avertie. Neil dit qu'il a vraiment essayé de leur pardonner à elle et Devon mais que "sa conscience" l'en a empêché puis il veut lui montrer qui est l'homme qu'elle a épousé, lui montrant la vidéo où Devon l'aurait soi-disant trompée avec la cow girl lors de son enterrement de vie de garçon. Hilary refuse d'y croire et s'en va furieuse contre Neil. 

Plus tard, un officier de police apprend à Devon qu'il a des nouvelles de sa femme. Il croit d’abord qu'elle a fait une chute sur le sentier de la randonnée, puis qu'un témoin a entendu une dispute entre elle et un homme et pire encore, l’officier de police pense que Devon est coupable de la disparition de sa femme. 

Plus tard, Michael et Lily le rejoignent et tentent de l'aider et le réconforter. Devon finit par raconter à Michael l'histoire de la cow-girl, ce dernier lui conseille de garder cette information entre eux trois. Peu après un policier arrive et leur montre des affaires appartenant à Hilary, ramenés par les vagues et évoquant une noyade. Dans les flashbacks de Neil, on voit Hilary partir furieuse contre lui à cause de sa vengeance, et au moment où Neil ramasse son portable il entend Hilary hurler comme si elle tombait. Neil est triste et songeur puis le sort d'Hilary est laissé inconnu.

On revoit Devon avec Lily et Michael quand l'officier de police vient leur dire qu'ils ont trouvé une chaussure d'Hilary avec du sang dessus. Plus tard, Michael lui propose de retourner à Genoa pour qu'il ne soit plus considéré comme suspect mais Devon rejette son offre. S'inquiétant encore plus pour Hilary et ne supportant plus de devoir rester dans son appartement parce qu'il est considéré comme suspect, il décide de partir à sa recherche. Lily et Michael tentent de le retenir mais en vain, Devon pousse l'officier de police qui l'empêchait de passer et est arrêté devant Lily et Michael impuissants, pour violence sur un officier de police.

Neil l'ayant kidnappée et amenée dans un volcan. Toujours déterminé à se venger, il lui demande des explications. Hilary dit qu'elle aime Devon et qu'entre elle et Neil, c'est fini. Mais Neil, fou de rage, la pousse apparemment. À Genoa City, tout le monde croit qu'elle est morte.

Hilary de retour à Genoa, vivante et amnésique 
En , nous revoyons Hilary dans le coma, avec Neil, Gwen et le Docteur Neville. Neil l'a retrouvé et la fait revenir discrètement aux alentours de Genoa pour qu'elle raconte qu'il ne l'a pas poussé, et que c'était un accident. Elle revient à Genoa peu après Halloween. Devon la retrouve mais Hilary, amnésique, pense être encore mariée à Neil et chasse Devon, lui disant qu'elle ne veut plus le revoir. Malgré ses efforts, elle n'arrive pas et ne veut pas se souvenir de sa vie avec Devon, au grand dam de celui-ci et de Gwen, qui est en train de perdre Neil. Elle veut se remettre avec Neil, et ce dernier semble vouloir aussi. Quand Gwen confronte Neil s'il va dire la vérité à Devon, il finit par le faire après le départ de cette dernière. Il avoue qu'il les a suivis à Virgin Gordon, s'être disputé avec Hilary, l'avoir sauvée après qu'elle est tombée de la falaise et la rapatriée discrètement à Genoa pour qu'elle se réveille et l'innocente. Neil s'excuse d'avoir laissé sa haine et sa colère le dévorer, mais Devon est furieux et veut le dénoncer à la Police et s'apprête à le faire quand Hilary le bloque avec elle dans l’ascenseur. Malgré ses tentatives, Devon reste déterminé et quand il débloque l’ascenseur, Neil ne veut plus fuir et l'accompagne au poste. Mais Devon finit par lui pardonner et ne le dénonce pas, et les tensions entre lui et son père s'effacent. Malgré tout, Neil et Hilary restent attirés l'un par l'autre.

Hilary et Devon à nouveau ensemble 
Hilary finira par retrouver la mémoire et se remettra avec Devon, et seront un des couples les plus heureux notamment le jour de la Saint Valentin.

Hilary et Devon la séparation 
Quelque temps plus tard, Devon et Hilary créent une chaine de télévision "DG Buzz". Leurs rapports se détériorent et ils finiront par se séparer. Hilary gardera DG Buzz et le nommera L'heure D'hilary. Elle se mettra en couple avec Jordan, (avec qui elle avait eu une aventure pour rendre Devon jaloux), tandis que Devon sera en couple avec Mariah. Toujours jalouse de Lily, mais refusant de le reconnaître, Hilary entendra par hasard que Cane et Juliet, une de ses amies, ont eu une aventure d'un soir. Elle enregistrera sa conversation avec Juliet et cherchera à ce que Lily l'apprenne sur une clé usb, prétextant que c'est la pub où elle apparaît. Mais Lily ne les visionnera pas et la clé sera détruite par Cane à la suite de sa machination, (jusqu'ici n'étant découverte par personne), car ne supportant que William se soit attiré les faveurs de son ex-femme Victoria, met en péril le contrat en montrant des images de William pariant avec des joueurs de hockey, espérant le renvoi de son rival. Mais ses actions ont pour conséquences : le renvoi de Juliette jugée coupable par Victoria qui la renvoie à contrecoeur et le retard pour les projets de Lily, et contrariant le projet de revanche d'Hilary.

Curtis, Hilary
Personnage de fiction créé en 2013